Caja tonta puede referirse a:

Forma coloquial despectiva de llamar a la televisión.
La caja tonta: Episodio de la segunda temporada moderna de la Doctor Who (2006)